Чле́нистые:
 Членистые () — полифилетическая группа животных, ранее считавшаяся таксоном в ранге типа 
 Членистые, или Членистостебельные, или Хвощёвые () — подотдел высших споровых растений отдела папоротниковидных